615 км, 615-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 615 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 737340.
 615 км, Пост 615 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, в городе Старый Оскол, Белгородской области. Код 438514.